Вяжище — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Вяжище — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Вяжище — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.

Россия 
 Вяжище — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Вяжище — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Вяжище-1 — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Вяжище-2 — деревня в Плюсском районе Псковской области.

Железнодорожный пункт 
 Вяжище — станция Октябрьской железной дороги в Новгородском районе Новгородской области России.

См. также 
 Вяжищи